Konferencja pokojowa w Paryżu (1919–1920)
 Konferencja pokojowa w Paryżu (1946)

Zobacz też 
 Pokój paryski
 Traktat paryski